Fahrenheit, een temperatuurschaal
 Fahrenheit (achtbaan), een stalen achtbaan in Hersheypark (Verenigde Staten)
 Fahrenheit (album), een muziekalbum van Toto uit 1986
 Fahrenheit (computerspel), een computerspel van Atari uit 2005

Zie ook 
 Fahrenheit 451 (doorverwijspagina)